est un mot anglais désignant notamment :

 Downtown, anglicisme parfois employé en français européen pour désigner le pôle commercial ou financier d'une ville anglophone ;
 Downtown, un quartier de Boston (Massachusetts).
 Downtown, le centre-ville de Saint-Louis (Missouri).
 Downtown line, une ligne du métro de Singapour.
 Downtown, un duo comique owarai japonais ;
 Downtown, une chanson de Petula Clark ;
 Downtown, une chanson de Macklemore et Ryan Lewis ;
 Downtown, une série télévisée d'animation américaine.
  une série télévisée américaine de 1986 ;
 Downtown, une émission radio animée par Philippe Collin et Xavier Mauduit, diffusée entre 2011 et 2013 sur France Inter.

Homonymie de toponyme
Homonymie de titre